Municipalité locale (Afrique du Sud)
 Municipalité locale (Québec)